

Patronyme

Personnalités 
 Carlo Rambaldi, (1925-2012) est un peintre et sculpteur italien.
 Julien Rambaldi est un réalisateur français.
 Pierre Rambaldi (1963- ), est un acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma français.
 Francesco Rambaldi (1999- ) est un joueur d'échecs italien.

Personnage de fiction
 Milo Giacomo Rambaldi est un personnage de fiction de l'univers d'Alias.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme italien